Szybcy i wściekli – amerykański film z 1955 roku
 Szybcy i wściekli – amerykański film z 2001 roku
 Za szybcy, za wściekli – amerykański film z 2003 roku
 Szybcy i wściekli: Tokio Drift – amerykańsko-niemiecki film z 2006 roku
 Szybko i wściekle – amerykański film z 2009 roku
 Szybcy i wściekli 5 – amerykański film z 2011 roku
 Szybcy i wściekli 6 – amerykański film z 2013 roku
 Szybcy i wściekli 7 – amerykański film z 2015 roku
 Szybcy i wściekli 8 – amerykański film z 2017 roku
 Szybcy i wściekli 9 – amerykański film z 2021 roku